Een Sint-Servaaskerk of Sint-Servatiuskerk is een kerk gewijd aan Sint-Servaas (Latijn: Servatius).

Sint-Servaaskerk (Berneau)
 Sint-Servatiuskerk (Diepenbeek)
 Sint-Servaasbasiliek (Grimbergen)
 Sint-Servatiuskerk (Groot-Loon)
 Sint-Servatiuskerk (Herselt)
 Sint-Servaaskerk (Koninksem)
 Sint-Servatiuskerk (Lantin)
 Sint-Servaaskerk (Luik)
 Sint-Servatiuskerk (Nerem)
 Sint-Servatiuskerk (Ophoven)
 Sint-Servatiuskerk (Ravels)
 Sint-Servaaskerk (Schaarbeek)
 Sint-Servatiuskerk (Sluizen)
 Sint-Servaaskerk (Wemmel)

Sint-Servaasbasiliek (Maastricht)
 Sint-Servatiuskerk (Borkel)
 Sint-Servatiuskerk (Dinther)
 Sint-Servatiuskerk (Lieshout)
 Sint-Servatiuskerk (Megen)
 Sint-Servatiuskerk (Nunhem)
 Sint-Servatiuskerk (Rutten), een kerk te Rutten (Nederland)
 Sint-Servatiuskerk (Schijndel)
 Sint-Servatiuskerk (Vaesrade)
 Sint-Servatiuskerk (Westerhoven)

Sint-Servaaskerk (Münster)
 Sint-Servaaskerk (Quedlinburg)

Servaaskerk